Богатирьов () — російське прізвище. Жіноча форма — Богатирьова.

Відомі носії 
 Богатирьов Анатолій Васильович (1913—2003) — білоруський композитор.
 Богатирьов Іван Григорович (нар. 1954) — доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч наук і техніки України, видатний український кримінолог.
 Богатирьов Марк Костянтинович (нар. 1984) — російський актор театру та кіно.
 Богатирьов Олександр Леонідович (1963—2009) — радянський, російський та казахстанський футболіст.
 Богатирьов Павло Іванович (1849—1908) — російський співак.
 Богатирьов Семен Семенович (1890—1960) — український і російський музикознавець, композитор і педагог.
 Богатирьов Сергій Олександрович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Богатирьов Юрій Георгійович (1947—1989) — радянський актор театру і кіно, народний артист РРФСР.

Жінки 
 Богатирьова Раїса Василівна — український політик.